Malpaso kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Malpaso, Tapachula, 
 Malpaso, Veracruz, 
 Malpaso, Siltepec, 
 Malpaso, San Luis Potosí, Moctezuma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar